Pratama ist der Familienname folgender Personen:

 Adi Pratama (* 1990), indonesischer Badmintonspieler
 Angga Pratama (* 1991), indonesischer Badmintonspieler
 Dimas Ekky Pratama (* 1992), indonesischer Motorradrennfahrer